Aleksandar Radosavljevič (Kranj, 25 de Abril de 1979) é um ex-futebolista profissional esloveno. Seu último clube foi o Olimpija Ljubljana.

Carreira 
Radosavljevic representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Naturais de Kranj
Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do AE Larissa FC
Futebolistas do ADO Den Haag
Futebolistas do VVV-Venlo
Futebolistas do Shinnik Yaroslavl
Futebolistas do FC Tom Tomsk
Futebolistas do NK Mura
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010